Первая лига 2010/2011 () — 48-й сезон Первой лиги Турции по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 20 августа 2010 года и закончился 29 мая 2011 года. В чемпионате приняли участие 17 команд.

Команды

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Плей-офф за выход в Суперлигу

Ссылки 
Первая лига Турции 2010/11 на сайте tff.org 
Первая лига Турции 2010/11 на сайте mackolik.com 
Первая лига Турции 2010/11 на сайте rsssf.com 

2010/2011
Турция
Турция
Спорт в Турции в 2010 году
Спорт в Турции в 2011 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2010/2011